Enebær kan hentyde til flere artikler:
 Eneslægten – en slægt af nåletræer.
 Ene – en art af denne slægt.
 Enebær (bærkogler) – de tørre bærkogler af de forskellige enebærarter.